Севасто́польський худо́жній музе́й (до 1965 іменувався Севастопольська картинна галерея) постав 1927 на базі Музею міста Ялти (з 1922).

Історія формування 
Місто не мало значної художньої збірки. Базою для її створення стала примусова націоналізація у 1920 р. художніх та мистецьких скарбів, що залишились в садибах, дачах і палацах вельмож та капіталістичних багатіїв на території Південного берегу Криму. Коштовну мистецьку збірку мав і Лівадійський палац міста Ялти, що належав царській родині. Ця збірка теж була перевезена у Севастополь, що значно збагатило колекцію творами західноєвропейського мистецтва.

Крошицький Михайло Павлович 

Художній музей у Севастополі багато чим завдячує Крошицькому Михайлу Павловичу (1894—1972). Уродженець Севастополя, він повернувся в рідне місто після художнього навчання і працював у музеї. Був організатором та першим директором Воронезького обласного музею, але знов повернувся в Севастополь. У часи німецько-фашистської навали саме Крошицький організував евакуацію музейних речей з Севастополя до міста Томськ, чим фактично врятував 1 200 коштовних творів мистецтва для міста і наступних поколінь. З грудня 1991 року (на 20 років після смерті М. П. Крошицького) в подяку за наукову та рятувальну діяльність його ім'ям названо Севастопольський художній музей.

Фонди 
Сучасні фонди становлять близько 8 000. Картинна галерея доповнена зразками німецької порцеляни Мейсена, зразками західноєвропейської бронзи.

Експозиція західноєвропейського мистецтва має значну мистецьку вартість через наявність творів відомих митців, серед яких:
 Анонім із Флоренції 16 ст.
 Якопо Бассано
 Томмазо Саліні
 Гюбер Робер
 Франс Снейдерс
 Лука Джордано 
 Давид Тенірс Молодший
 Жак Куртуа
 Клод Лєфевр
 Жан Батіст Грьоз
 Йозеф Грассі тощо.

Декор фасаду музею

Експозиція 

Близько 2 500 експонатів (1970) у двох відділах — західноєвропейського мистецтва та російського дореволюційного і радянського мистецтва. Українське мистецтво представлене творами (Іллі Рєпіна, М.Самокиша, М.Глущенка, Т.Яблонської, С.Сулименка та ін.) у відділі російського та радянського мистецтва.

Джерела 

 Офіційна сторінка музею
 

Музеї Севастополя
Художні музеї України
Картинні галереї
Архітектура Ленінського району Севастополя
Музеї, засновані 1927